Pacheta puede hacer referencia a:

José Rojo Martín, conocido como Pacheta, exfutbolista y entrenador de fútbol español;
Pacheta Bay, bahía en Canadá;
Lago Pacheta, lago de Canadá;
Lago Pacheta, embalse en los Estados Unidos.